Niemcy:
 Zitadelle – stacja metra w Berlinie
 Museum Zitadelle – muzeum w Jülich

Zobacz też:
 cytadela